Heliodor může být:
 Heliodor (odrůda jablek) –  kultivar druhu jabloň domácí z čeledi růžovitých
 Heliodor (beryl) – drahokam, odrůda minerálu berylu, hlinitokřemičitanu berylnatého

podobná slova
 Heliotrop